María Cristina Španělská (Doña María Cristina Teresa Alejandra María de Guadalupe María de la Concepción Ildefonsa Victoria Eugenia de Borbón y Battenberg; 12. prosince 1911, Královský palác v Madridu – 23. prosince 1996, Villa Giralda v Madridu) byla pátým dítětem krále Alfonse XIII. a jeho manželky Viktorie z Battenbergu.

Život

Mládí 
Infantka María Cristina se narodila 12. prosince 1911 v Palacio Real ve španělském Madridu. V roce 1931 opustila španělská královská rodina kvůli republikánům zemi a usadila se v Paříži, odkud se odstěhovali do Fontainebleau.

V roce 1933 se král Alfons s dcerami Beatriz a Maríou Cristinou přestěhoval do Říma. Jejich otec nápadníky dcer varoval před nebezpečím dědičné choroby hemofilie, kterou mohly jeho dcery přenášet. Tuto nemoc již přenesla jejich matka na dva královy syny Alfonsa a Gonzala.

Manželství a potomci 
María Cristina se zřekla svých dědických práv na zaniklé španělské království a 10. června 1940 se v Římě morganaticky provdala za Enrica Eugenia Marone-Cinzana (15. března 1895, Turín – 23. října 1968, Ženeva). 13. května 1940 ho král Viktor Emanuel III. jmenoval 1. hrabětem Marone. Marone byl synem Alberta Marone a jeho manželky Paoly Cinzano a vdovcem po Noemí Rosa de Alcorta y García-Mansilla, s níž měl několik dětí.

María Cristina měla s Enricem čtyři dcery:

 Doña Viktorie Evženie Alfonsa Alberta del Pilar Enrica Paola Marone-Cinzano (* 5. března 1941)
 Doña Giovanna Paola Gabriela Marone-Cinzano (* 31. ledna 1943)
 Doña Marie Tereza Beatrice Marone-Cinzano (* 4. ledna 1945)
 Doña Anna Alessandra (Anna Sandra) Marone-Cinzano (* 21. prosince 1948)

Infantka María Cristina se vrátila do Španělska a strávila tam nějaký čas, nikdy tam však nežila natrvalo. Zemřela 23. prosince 1996 na infarkt během vánočního setkání královské rodiny ve Villa Giralda, sídle její sestřenice a švagrové, hraběnky z Barcelony. 24. prosince 1996 se sloužila za infantku v kapli Královského paláce v Madridu pohřební mše. Infantka María Cristina byla pohřbena 26. prosince 1996 v panteonu Marone-Cinzano v Turíně.

Vyznamenání 
 Řád královny Marie Luisy

Erby

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Španělské infantky
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Narození v Madridu
Narození 12. prosince
Narození v roce 1911
Úmrtí v Madridu
Úmrtí 23. prosince
Úmrtí v roce 1996
Ženy